И́горь Серге́ев: Сергеев, Игорь Владимирович (род. 1993) — узбекистанский футболист.
 Сергеев, Игорь Дмитриевич (1938—2006) — министр обороны Российской Федерации (1997—2001).
 Сергеев, Игорь Иванович (1940—2014) — советский психиатр.